23-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
Изначально 23-я флотилия была создана в сентябре 1941 года с базой в греческом Саламине для атак против судоходства союзников в восточной части средиземноморья. Командующим флотилией стал капитан-лейтенант Фриц Фрауэнхайм. Состоящая из девяти лодок флотилия оказалось слишком мала, поэтому в августе 1942 года флотилия была расформирована, а лодки переданы в 29-ю флотилию.

Через полгода после расформирования была создана новая 23-я флотилия, уже как учебное подразделение на Балтике с базой в Данциге. Командиром стал корветтен-капитан Отто фон Бюлов. Задачей флотилии была подготовка командиров-подводников. Фон Бюлов и другие опытные подводники, служившие во флотилии инструкторами, старались передать как можно больше опыта молодым командирам, пытаясь предусмотреть все возможные нештатные ситуации и научить подводников их предотвращать.

Окончательно 23-я флотилия была расформирована в марте 1945 года.

Состав 
В состав боевой 23-й флотилии входили 9 подводных лодок:

К учебной 23-й флотилии были приписаны 11 подводных лодок:

Примечания

Ссылки 
 Боевая 23 флотилия на uboat.net
 Учебная 23 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине